Братский — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области России. Входит в состав Крепинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 20 января 2005 года № 994-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Калачёвского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Крепинского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-западной части региона, в степной зоне, в пределах Ергенинской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на р. Ерик.

Уличная сеть состоит из четырёх географических объектов: Звездный пер., Мирный пер., ул. Крестьянская, ул. Пролетарская.

Абсолютная высота 53 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 312 человек мужчин — 148, женщин — 164 (47,4 и 52,6 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 74 % из общей численности населения в 298 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Калачёвского района